Cileungsir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cileungsir (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Cileungsir, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar